Сентенарио () — город в центральной части Уругвая, в департаменте Дурасно.

География 
Расположен на южном берегу реки Рио-Негро, напротив города Пасо-де-лос-Торос, примерно в 66 км к северу от административного центра департамента, города Дурасно.

Экономика 
Экономика города основывается главным образом на животноводстве (разведение крупного рогатого скота, овцеводство, молочная отрасль).

В 2011 году было подтверждено существование в районе города термальных вод, которые залегают на глубине около 380 м и имеют температуру 30 ºC. В ближайшие годы возможно создание в Сентенарио термального комплекса.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 1136 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая